Ла-Антигуа () — назва топонімів.

Перелік 
 Ла-Антигуа — муніципалітет в Іспанії, входить до провінції Леон.
 Ла-Антигуа — муніципалітет у Мексиці, штат Веракрус, розташований у регіоні Сотавенто.
 Ла-Антигуа () — столиця колоніальної Гватемали.

Див. також 
 Антигуа і Барбуда